Petriolo, comune nella provincia di Macerata.
 Petriolo (Firenze), sobborgo di Firenze.
 Monte Petriolo, frazione di Perugia.
 Petriolo (Valdera), antico borgo della Valdera.
 Chiesa di San Biagio a Petriolo, chiesa di Firenze.
 Terme di Petriolo, sorgente termale lungo il fiume Farma, tra le province di Grosseto e Siena, nei territori comunali di Civitella Paganico e Monticiano.